Zebra — восьмой студийный альбом швейцарской электронной группы Yello. Был выпущен 17 октября 1994 года на лейблах 4th & B'way и Mercury.

Список песен

CD-версия 
Все песни Бланка/Мейера.
 «Suite 909» — 6:16
 «How How» — 2:39
 «Night Train» — 3:36
 «Do It» — 3:08
 «I … I’m in Love» — 3:28
 «S.A.X.» — 3:12
 «Fat Cry» — 4:11
 «Tremendous Pain» — 3:58
 «Move Dance Be Born» — 6:03
 «The Premix» — 5:54
 «Poom Shanka» — 3:28

Виниловая версия 
Все песни Бланка/Мейера.

Сторона 1
 «Suite 909» — 6:16
 «How How» — 2:39
 «Night Train» — 3:36
 «I … I’m in Love» — 3:28
 «S.A.X.» — 3:12
 «Fat Cry» — 4:11
Сторона 2
 «Tremendous Pain» — 3:58
 «Do It» — 3:08
 «Move Dance Be Born» — 6:03
 «The Premix» — 5:54
 «Poom Shanka» — 3:28

Персонал 
  — бэк-вокал, аранжировщик, инженер
  — автор текстов, вокал
с участием:
  — бэк-вокал
 Марко Коломбо — гитара
 Рене Чико Хаблас — гитара
 Кевин Меткалф — мастеринг
 LWS — иллюстрации

Чарты 
Синглы – Billboard (США)

Синглы – UK Singles Chart / Millward Brown (Великобритания)

Сертификаты

Примечания 

Альбомы электронной музыки
Альбомы Mercury Records
Альбомы 4th & B'way Records